Теорема Брианшона — классическая теорема проективной геометрии. Теорема была доказана Брианшоном в 1810 году.

Формулировка
Если шестиугольник описан около конического сечения, то три диагонали, соединяющие противоположные вершины этого шестиугольника, проходят через одну точку.

Замечания
Теорема Брианшона двойственна к теореме Паскаля, а её вырожденный случай, приведённый ниже, двойственен к теореме Паппа.

Вырожденные случаи 

 Если стороны шестиугольника проходят поочерёдно через две данные точки, то три диагонали, соединяющие его противоположные вершины, проходят через одну точку.

 В произвольном треугольнике чевианы, соединяющие вершины с точкой касания противоположной стороны, пересекаются в одной точке.

 В описанном четырёхугольнике диагонали и прямые, соединяющие точки касания противоположных сторон, пересекаются в одной точке.

См. также 
 Квадрика
 Кривая второго порядка
 Коническая константа
 Поверхность второго порядка
 Теорема Дезарга
 Теорема Паскаля

Ссылки 
 

Проективная геометрия
Конические сечения
Брианшона
Теоремы проективной геометрии